Даг Монс (; 13 грудня 1933, Кепреол — 7 лютого 2014, Редінг) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника, крайнього нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1951 року в Хокейній асоціації Онтаріо (ОХА).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Міннесота Норт-Старс», «Атланта Флеймс» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 1484 матчі в НХЛ, включаючи 94 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Меморіального Кубка в складі «Беррі Флаєрс» — 1951, 1953.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1954, 1958, 1959, 1961, 1962, 1965, 1972.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Померли від мієлодиспластичного синдрому